das (dier) (Meles meles), een marterachtig dier
 dassen, een informele groep van marterachtige roofdieren
 das, een kledingstuk:
 stropdas
 vlinderdas
 sjaal
 scoutingdas
 Das (Girona), een gemeente in de Spaanse provincie Girona
 Das (eiland), een eiland van de Verenigde Arabische Emiraten
 Hougaerdse Das, een Belgisch biermerk
 Robbert en Rudolf Das, futuristen, auteurs en tekenaars

DAS kan verwijzen naar:
Departamento Administrativo de Seguridad, de geheime dienst van Colombia
Direct-attached storage, een opslagmedium
 Dual Axis Steering, voor het eerst aanwezig op de Mercedes-AMG F1 W11 EQ Performance in 2020